CPI kan syfta på

 Communist Party of India – ett politiskt parti i Indien
 Corruption Perception Index – ett mått för att ange graden av korruption i ett land
 CPI Motor Company – Collaboration Professional Innovation – ett taiwanesiskt företag som tillverkar mopeder, ATV och on/offroad-maskiner.

Se även 

 CPI(M) – Communist Party of India (Marxist) – ett politiskt parti i Indien
 CPI(ML)(L) – Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation – ett politiskt parti i Indien